Waldburg heißen folgende geographischen Objekte bzw. Personen:

Geographische Objekte:
 Waldburg (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Freistadt in Oberösterreich
 Waldburg (Württemberg), Gemeinde im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg
Gemeindeteile:
 Waldburg (Zürich), ein Ortsteil der Gemeinde Zollikon im Kanton Zürich (Schweiz)
 Waldburg (Königsberg), ein Gut der Waldburg-Capustigall bei Königsberg (Preußen)
historisch:
 Waldburg, Kreis Elchniederung, Ostpreußen, seit 1946: Lesnoje (Kaliningrad, Slawsk), abgegangener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Waldburg, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1946: Nikolajewka (Kaliningrad), Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Waldburg, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Kowalik (Rozogi), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen 

sowie:
 Waldburg (Berg), der Burgberg in Waldburg im Landkreis Ravensburg
 Waldburg (Burg), eine Burg in Waldburg im Landkreis Ravensburg
 Burgstall Waldburg, eine abgegangene Burg bei Wälde, Gemeinde Owingen, Bodenseekreis 
 Waldburg (Waldbeuren) eine unauffindbare Burg im Landkreis Sigmaringen

Personen:

Waldburg ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Haus Waldburg, hochadeliges schwäbisches Adelsgeschlecht
 Waldburg-Wolfegg, Zweig des Adelsgeschlechts Waldburg
 Waldburg-Zeil, Zweig des Adelsgeschlechts Waldburg
 Waldburg-Capustigall, preußischer Zweig des Adelsgeschlechts Waldburg

 Erich Fürst von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (* 1962), deutscher Unternehmer und Großgrundbesitzer, Chef des Hauses Waldburg-Zeil
 Friedrich Ludwig II. Truchsess zu Waldburg (1741–1807), preußischer Generalmajor und Politiker aus dem Haus Waldburg-Capustigall
 Gebhard I. von Waldburg (Gebhard Truchsess von Waldburg), Kurfürst-Erzbischof von Köln
 Johann von Waldburg-Wolfegg, Bischof von Konstanz
 Karl Heinrich zu Waldburg (1686–1721), preußischer Beamter
 Maria Walburga von Truchsess-Waldburg-Zeil (1762–1828), Wohltäterin und Pädagogin
 Marie Waldburg (* 1948), deutsche Journalistin und Gesellschaftskolumnistin
 Otto von Waldburg (1514–1573), Augsburger Bischof
 Sigmund Christoph von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (1754–1814), Fürstbischof von Chiemsee, Generalvikar, Koadjutor und Administrator von Salzburg 
 Wolfgang Christoph Truchsess von Waldburg (1643–1688), kurbrandenburgischer Generalmajor

Siehe auch:
 Waldberg, Walburg, Waldenburg